Gizmo è un nome generico per un oggetto tecnologico di piccole dimensioni. Sinonimi del termine sono gadget oppure widget.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Gizmo! – documentario del 1977 diretto da Howard Smith
 Mogwai (Gizmo) – personaggio del film Gremlins

Informatica 
Gizmo5 (precedentemente noto come Gizmo Project) – applicazione software per telefonia VOIP e instant messaging

Letteratura 
 Gizmo – creatura dello spazio descritta nel romanzo Questo è un Gizmo (War with the Gizmos, Fawcett, 1958); Urania n.284, Mondadori, 1962

Musica 
The Gizmo – effetto per chitarra elettrica inventato da Lol Creme e Kevin Godley dei 10 cc
Gizmo – gruppo musicale formato da Stewart Copeland e David Fiuczynski

Televisione 
Gizmo – soprannome con cui Sawyer chiama Ben in Lost

Fumetti 

Gizmo – Super criminale della DC Comics.